Digskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Digskär, Kimitoön, Åboland, 
 Digskär, Lovisa, Nyland,

Se även
Digskäret

Robotskapade Finlandförgreningar